Avegno kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Avegno, Genova, kommun, Ligurien, Provincia di Genova,

Schweiz 

 Avegno, Ticino, ort, 
 Avegno Gordevio, kommun

Robotskapade Italienförgreningar